Guttfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Guttfeld (1904–1995), deutsch-israelischer Naturwissenschaftler
 Paul Guttfeld („Pegu“ Guttfeld (auch Gutfeld); 1893–1991), deutscher Pazifist, Siedler und Landwirtschaftsinstrukteur